Христо Петров може да се отнася за:
 Христо Петров (1880-?) – български революционер
 Христо Петров (1892-1945) – български политик, министър
 Христо Петров (1956) – български политик, депутат (XXXVIII НС)
 Христо Петров (1987) – български футболист
 Христо Петров (1893 - 1925), български революционер от ВМРО
 Христо Петров (1979), български рапър, известен като Ицо Хазарта

Вижте също 
 Христос Петров (1922) – български учен, лесовъд, професор, доктор на селскостопанските науки